David Brooks je jméno těchto osobností:
 David Brooks (* 1961), novinář, komentátor The New York Times a dalších periodik
 David Allen Brooks (* 1947) – americký herec

Související články 
 Brooks (rozcestník)